Valea Caselor se poate referi la:
Valea Caselor, Alba
Valea Caselor, Bacău
Valea Caselor, Dâmbovița